Příjmení Ellis nosí více významných osobností:

příjmení
 Albert Ellis (1913–2007) – americký psycholog a sexuolog židovského původu
 Alfred Ellis (fotograf) (1854–1930) – anglický divadelní fotograf
 Ann Dee Ellisová (* 1977) – americká spisovatelka
 Bret Easton Ellis (* 1964) – americký spisovatel
 Dan Ellis (* 1980) – kanadský hokejový brankář
 Don Ellis (1934–1978) – americký jazzový trumpetista, bubeník a hudební skladatel
 George Ellis (* 1939) – jihoafrický matematik, fyzik, kosmolog a filozof
 Havelock Ellis (1859–1939) – anglický průkopník sexuologie, spisovatel, sociální reformátor a stoupenec progresivismu
 Herb Ellis (1921–2010) – americký jazzový kytarista
 Keith Ellis (1946–1978) – anglický baskytarista
 Osian Ellis (1928–2021) – velšský harfenista a hudební skladatel
 Pee Wee Ellis (1941–2021) – americký saxofonista
 Richard Ellis (* 1950) – britský astronom
 Sophie Ellis-Bextor (* 1979) – britská popová zpěvačka a textařka
 Terry Ellis (* 1944) – britský hudební producent a manažer
 Tom Ellis (* 1978) – velšský herec
 Warren Ellis – rozcestník
 William Webb Ellis (1806–1872) – zakladatel míčové hry ragby

Externí odkazy